Родион (Род) Сергеевич Дьяченко () — российский футбольный атакующий полузащитник и нападающий. Наряду с Игорем Симутенковым и Сергеем Раадом является одним из первых россиян, выступавших в MLS.

Ранние годы 
В три года Родион переехал с родителями — Сергеем и Людмилой — в Тбилиси, позже — в Полтаву, затем, в середине 1990-х, семья Дьяченко эмигрировала в США, где поселилась в Ванкувере.

Карьера футболиста 
В 2002—2005 годах играл за команду Невадского университета в Лас-Вегасе. В сезоне 2005 года забил 23 гола в официальных встречах, после чего был признан лучшим игроком студенческой лиги. На супердрафте MLS 2006 года был выбран в третьем раунде под общим 31-м номером командой «Ди Си Юнайтед». В том же году игрока на драфте расширения для вновь прибывшей команды выбирал клуб «Торонто», но прежний клуб 1 февраля 2007 года вернул себе Дьяченко в обмен на право выбора в первом раунде супердрафта 2008 года.

В регулярном чемпионате сезона 2006 года Род не имел постоянного места в составе и провёл всего 9 игр, в плей-офф — 2 игры, что во многом связано с проблемами лидеров команды. В 2007 году в 14 играх регулярного чемпионата забил один гол, в плей-офф провёл одну игру, где был удалён в компенсированное время, не помогши своей команде избежать вылета из дальнейшего розыгрыша кубка.

В 2009 году выступал за клуб «Миннесота Тандер» в USL-1. В сезоне 2009/10 играл за клуб «Балтимор Бласт» (индор-футбол) в MISL, где с командой дошёл до полуфинала, при этом попав в символическую сборную новичков.

В сезоне 2010 года играл в клубе «Реал Мэриленд Монаркс», занявшем последнее, шестое место в USL-2.

С 2011 по 2014 год выступал в Таиланде.

Перед сезоном 2015 года проходил сборы с «Ди Си Юнайтед», но не был отобран в команду. В итоге провёл 2015 год в составе клуба СПА из второго по силе дивизиона Малайзии.

Достижения

Командные 
Как игрока «Ди Си Юнайтед»:
 MLS:
 Supporters’ Shield: 2006, 2007
 Открытый кубок США:
 Победитель: 2008
Как игрока «Куангниня»:
 Кубок Вьетнама:
 Победитель: 2016

Личные 
Как игрока «Балтимор Бласт»:
 MISL:
 Член символической сборной новичков сезона: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль USL

Футболисты России
Футболисты США
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Миннесота Тандер»
Игроки ФК «Реал Мэриленд»
Игроки ФК «Самутсонгкхрам»
Игроки ФК «Паттайя Юнайтед»
Игроки ФК СПА
Игроки ФК «Куангнинь»
Игроки ФК «Канг Сайгон»
Игроки ФК «Кантхо»
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе